

Codici 
 ANE – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Avrille-Marcé, Angers, Francia
 ane – codice ISO 639-3 della lingua xârâcùù

Geografia 
 Ane – piccolo villaggio nel comune olandese di Hardenberg, provincia di Overijssel, ricordato per l'omonima battaglia combattuta nel 1227.

Geologia 
 ANE – Sintema fiume Aniene – del fiume omonimo, nelle province di Roma e Frosinone – sintema stratigrafico del Lazio